Stefania – nome proprio di persona italiano femminile
 Stefania – cantante italiana
 Stefania – vecchio nome del lago salato Chew Bahir, al confine tra Etiopia e Kenya
 Stefania –  genere di anfibi della famiglia Hemiphractidae
 Stefania – singolo della Kalush Orchestra del 2022

Pagine correlate
Stefano (disambigua)